Transair ist der Name folgender Fluggesellschaften:

 Transair (Australien), ehemalige australische Fluggesellschaft
 Transair (Georgien), georgische Fluggesellschaft
 Transair (Kanada), ehemalige kanadische Fluggesellschaft
 Transair (Senegal), senegalesische Fluggesellschaft
 Transair Sweden, ehemalige schwedische Fluggesellschaft
 Transair (Vereinigtes Königreich), ehemalige Fluggesellschaft im Vereinigten Königreich
 Trans Air Congo, Fluggesellschaft in der Republik Kongo
 Trans Executive Airlines, eine Cargo- und Charterfluggesellschaft in den USA